«Академику де Визеу» () — португальский профессиональный футбольный клуб из Визеу. Основан в 1914 году. Выступает в Лиге Сабсег.

История
В 1914 году был основан клуб «Клубе Академику де Футебол», более известный как «Академику де Визеу». В 2005 году команда была распущена в связи с финансовыми проблемами. В том же году административный комитет бывшей команды подписал протокол со спортивной группой «Фарминьян», и в Визеу снова появился футбольный клуб, на этот раз с названием «Академику де Визеу Футебол Клубе».

Главные тренеры

Тренерский штаб

  Педру Рибейру — главный тренер
  Паулу Кадете — ассистент тренера
  Руй Валенте — ассистент тренера
  Педру Перейра — теренер вратарей
  Сельсу Симан — тренер вратарей
  Фернанду Морату — фитнес-тренер
  Бернарду Аморим — фитнес-тренер
  Фернанду Феррейра — координатор команды
  Зе Педру — скаут
  Руй Сантуш — физиотерапевт
  Руй Мендеш — медицинский отдел

Состав

Известные игроки 
  Коимбра де Абреу, Марку Паулу
  Алвиш, Жуан
  Альфонс, Коджо
  Бо, Клеман
  Гасилин, Алексей Евгеньевич
  Гима
  Далберт Энрике
  Жуниор, Натан
  Мендеш, Джонас
  Рикарду, Жуан
  Руй Мигел
  Эбралидзе, Автандил
  Эридсон

Ссылки
 Профиль на Tranfermarkt

Примечания

Футбольные клубы Португалии